Алексе́й Аки́мов:
 Акимов, Алексей Васильевич — мастер вагонного депо, Герой Социалистического Труда.
 Акимов, Алексей Семёнович (1799—1860) — русский кораблестроитель.